Esistono due comuni francesi con questo nome

Lastic – Cantal
Lastic – Puy-de-Dôme